Жак де Монморанси (; ок. 1370 — 1414) — сеньор де Монморанси, д'Экуан, де Дамвиль, де Конфлан-Сент-Онорин, де Витри-ан-Бри, де Ла Тур де Шомон, французский придворный и государственный деятель.

Биография 

Сын Шарля I де Монморанси и Пернели де Вилье.

После коронации Карла VI вместе с братом Филиппом был произведен королём в рыцари. В 1382 в возрасте 12 лет сопровождал короля в походе во Фландрию и участвовал в битве при Розбеке.

В 1391 Парижский парламент подтвердил старинную привилегию рода Монморанси первыми по обычной цене покупать рыбу, доставляемую в Париж через их город Сен-Бри. При этом, по словам Андре Дюшена, впервые было постановлено, что сеньоры де Монморанси являются самыми древними баронами Французского королевства.

Несмотря на молодость, Карл VI назначил Жака де Монморанси камергером, и такую же должность ему пожаловал при своем дворе герцог Филипп II Бургундский.

Семья 

Жена (1.10.1399): Филиппота де Мелён, дама де Круазий (ум. 1420), дочь Гуго де Мелёна, бургграфа Гента, сеньора д'Антуана и д'Эпинуа, и Беатрисы де Бозар

 Жан II де Монморанси (ум. 6.07.1477). Жена 1) (29.01.1422): Жанна де Фоссё, дама де Нивель (ум. 2.09.1431), дочь Жана III де Фоссё, сеньора де Нивеля, и Жанны де Прёр; 2) (1454): Маргарита д'Оржемон (ум. 1484/1488)
 Филипп де Монморанси (ум. 1473/1474), сеньор де Круазий. Жена 1): Маргарита де Бур, дочь Гийома де Бура и Катрин де Пук; 2): Гертруда де Реймерсвайле; 3) (1467): Антуанетта д'Онши, дама де Сен-Лё (ум. после 1474)
 Пьер де Монморанси (ум. до 1422)
 Дени де Монморанси (ум. 23.08.1473), декан капитула Турне, епископ Арраса

Бастарды:

 Жак (ум. после 1459)
 Дениза. Муж: Робер Ангерран
 Жанна (ум. после 1454). Муж: Луи де Коши, сеньор де Монтреролье

Литература 

 , pp. 217–226 
 , pp. 29–31 

Дом де Монморанси